Výraz Fügen může mít více významů:
 Fügen (Zillertal) – obec v Rakousku ve spolkové zemi Tyrolsko v okrese Schwaz

příjmení:

 Hans Norbert Fügen – německý sociolog
 Viola Fügen – německá filmová producentka

Rozcestníky - příjmení